Rolling Thunder in inglese significa tuono rotante. Può anche riferirsi a:

Film 
 Rolling Thunder – film del 1977 con Tommy Lee Jones
 Rolling Thunder – film TV del 1996 diretto da Ralph Hemecker e P.J. Pesce

Musica 
 Rolling Thunder – album di Mickey Hart del 1972

Altre opere 
Rolling Thunder – romanzo del 2008 di John Varley
Rolling Thunder – videogioco sparatutto/platform sviluppato dalla Namco nel 1986

Altro 
 Rolling Thunder – mossa di wrestling
 Operazione Rolling Thunder – missione di bombardamento effettuata dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam